Fitz Roy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fitzroy Point, udde,

Argentina 

 Fitz Roy, berg, 
 Fitz Roy (ort), Santa Cruz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar